Биолог:
 Биолог — специалист в области биологии.